Weißkirchen steht für:
 Weißkirchen an der Traun, Gemeinde in Oberösterreich
 Weißkirchen in Steiermark, Marktgemeinde in der Steiermark
Gemeindeteile:
 Weißkirchen (Oberursel), Stadtteil von Oberursel
historisch:
 Blanche-Église, Gemeinde im Département Moselle in Frankreich (Weißkirchen)
 Weiskirch, Ortsteil der Gemeinde Volmunster im Département Moselle in Frankreich (Weißkirchen)
 Bela Crkva, Vojvodina, Serbien (Weißkirchen im Banat)
 Holíč, Stadt in der Westslowakei
 Medveďov, Gemeinde in der Südwestslowakei
 Biely Kostol, Gemeinde in der Westslowakei
 Bílý Kostel nad Nisou, Gemeinde in Tschechien (Weißkirchen (Neiße))
 Hranice na Moravě, Stadt in Tschechien (Mährisch Weißkirchen) 

Weißkirchen, Weisskirchen  ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Weißkirchen (* 1998), deutscher Floorballspieler
 Gert Weisskirchen (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Max Weißkirchen (* 1996), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:
 Weißkirch
 Weiskirchen (Begriffsklärung)
 Weißenkirchen